Paron – grecki filozof
 Parón – jezioro w Peru
 Paron – miejscowość we Francji